Индийские сухопутные черепахи () — род сухопутных черепах.

В роде три редких вида черепах с длиной панциря до 30 см. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии.

Два вида (индийская и целебесская черепахи) занесены в Красную книгу МСОП.

Виды

Галерея

Литература

Ссылки 
 

Пресмыкающиеся Азии
Сухопутные черепахи